Das Kap Tscheljuskin () ist der nördlichste Punkt der Taimyr-Halbinsel und somit die nördlichste Festlandstelle der Erde. Es ist nach dem russischen Polarforscher Semjon Iwanowitsch Tscheljuskin benannt.

Geographische Lage und Geschichte 
Das Kap liegt, als Teil der nur an wenigen Flüssen äußerst schwach besiedelten Tundra, rund 1.300 km jenseits des nördlichen Polarkreises und leitet die dort flache sibirische Landmasse über die Wilkizkistraße zur Inselgruppe Sewernaja Semlja hin über, die bis auf 81° nördlicher Breite ragt (Länge 90° bis 106° Ost). Südlich des Kaps verläuft das Byrrangagebirge, das nordöstlich des Taimyrsees  Höhe erreicht.

Das Kap Tscheljuskin wurde Anfang des 17. Jahrhunderts von russischen Robbenjägern und Händlern entdeckt. Andere schwierige Küstenpassagen wurden teilweise erst 1733/34 bei Vitus Berings Zweiter Kamtschatkaexpedition erforscht. Das Kap stellt den Wendepunkt der Nordostpassage dar – den seit Jahrhunderten gesuchten, möglichst eisfreien Seeweg von den Nordküsten Europas bis zur Beringstraße. Auf diesem Mittelteil der 6.500 km langen Route, deren komplette Durchfahrung erst Adolf Erik Nordenskiöld in den Sommern 1878 und 1879 schaffte, treffen verschiedenste Strömungsverhältnisse durch die großen Ströme Sibiriens (Ob, Jenissej und Lena) zusammen. Daher waren die Eisverhältnisse früher nur schwer vorherzusagen. Seit dem 20. Jahrhundert werden diese Seewege systematisch ausgebaut und in der Übergangszeit durch schwere Eisbrecher freigehalten.

Klimatabelle 
Klima, Winde und Meeresströmungen werden durch das nahe Nordpolarmeer (14,09 Mio. km²) geprägt. Die Winter sind lang und mit einem Januarmittel von −31,1 °C extrem kalt, die Sommer sind kurz, kühl, oft nebelreich und mit einem Julimittel von 0,8 °C sehr kalt. Jährlich fallen durchschnittlich rund 244 mm Niederschlag.

Fotogalerie

Siehe auch 
 Arktis
 Kap Arktitscheski
 Kap Deschnjow
 Kap Morris Jesup
 Kap Fligely
 Nordpol
 Cheliuskin (Schiff)

Einzelnachweise 

Tscheljuskin
Geographie (Region Krasnojarsk)
Kap (Russland)